Survive, Kaleidoscope è il primo album dal vivo del gruppo musicale metalcore statunitense Underoath, pubblicato nel 2008.

Il DVD è stato registrato interamente a Philadelphia, mentre il CD in diverse località.

Tracce

DVD: Live from The Electric Factory, Philadelphia, PA
 Intro (Sālmarnir)
 Returning Empty Handed
 In Regards to Myself
 It's Dangerous Business Walking Out Your Front Door
 You're Ever So Inviting
 To Whom It May Concern
 A Moment Suspended in Time
 Young and Aspiring/Returning Empty Handed
 There Could Be Nothing After This
 Writing on the Walls
 Everyone Looks So Good from Here
 Casting Such a Thin Shadow
 Moving for the Sake of Motion
 A Boy Brushed Red...Living in Black and White

Formazione
Grant Brandell - basso
Spencer Chamberlain - voce
Aaron Gillespie - batteria, voce
Christopher Dudley - tastiera
Timothy McTague - chitarra
James Smith - chitarra

Collegamenti esterni